Araucano bezeichnet:

Araucano (Begleitschiff), U-Boot-Begleitschiff der chilenischen Marine (1929)
Araucano (AP 53), Tankschiff/Versorger der chilenischen Marine (1965)
Araucano, südamerikanische Sprache, siehe Mapudungun
El Araucano, chilenische Zeitschrift